Žebříček IIHF 2003 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2003, který byl vydán po mistrovství světa v ledním hokeji 2003.

V tomto roce byl žebříček vydán vůbec poprvé v historii.

Žebříček mužských reprezentací

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2003

Lední hokej v roce 2003